Karel VIII. je jméno těchto panovníků:

 Karel VIII. Francouzský (1470–1498) – král francouzský v letech 1483–1498
 Karel VIII. Knutsson (1409–1470) – král švédský (1448–1457, 1464–1465, 1467–1470)

Rozcestníky - panovník